Бјерн Борг је освојио турнир. У финалу је победио Џимија Конорса резултатом 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4.

Носиоци 

  Џими Конорс (финалиста)
  Бјерн Борг (победник)
  Гиљермо Вилас (треће коло)
  Роско Танер (прво коло)
  Брајан Готфрид (друго коло)
  Илије Настасе (четвртфиналиста)
  Раул Рамирез (друго коло)
  Витас Герулајтис ''(полуфиналиста)

<ol start="9">
 Дик Стоктон ''(четврто коло)
 Адријано Паната ''(друго коло)
 Стен Смит ''(четврто коло)
 Војтек Фибак ''(четврто коло)
 Фил Дент ''(четвртфиналиста)
 Марк Кокс ''(четврто коло)
 Боб Луц ''(треће коло)
 Харолд Соломон ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1977.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1977.